Revolta de les Quintes (1870), revolta popular d'oposició en diversos pobles del pla de Barcelona.
 Revolta de les Quintes (1845), aixecament popular a Catalunya contra el sistema de lleva a l'exèrcit espanyol.